Waterline (chanson)
Slackline#Waterline